Rzeczpospolita – termine storico-politico polacco utilizzato per denotare la repubblica 
 Rzeczpospolita – giornale polacco

Pagine correlate 
 Repubblica di Polonia

Altri progetti